C19H18ClN3O5S – formula molecolare della cloxacillina
C19H18ClN3O5S – formula molecolare del rivaroxaban

Formule molecolari